La expresión Orden Militar de María Cristina puede referirse a:

Orden Militar de María Cristina,  una antigua condecoración militar española instituida en 1889 y abolida en 1931.
Orden Militar Naval de María Cristina, análoga a la anterior pero destinada al ámbito naval, creada en 1891 y disuelta en 1931.